Meggiorini può riferirsi a:
Mario Meggiorini – (Isola della Scala 1937-1985) calciatore italiano, di ruolo ala;
Riccardo Meggiorini – (Isola della Scala 1985 – vivente) calciatore italiano, di ruolo attaccante.